Il gruppo della quintinite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'idrotalcite.

Minerali del gruppo della quintinite 
 Caresite
 Charmarite
 Chlormagaluminite
 Comblainite
 Quintinite
 Zaccagnaite

Note 

Quintinite